Tiirosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tiirosaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,17, long 27,67), 
 Tiirosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,05, long 28,37), 
 Tiirosaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,26, long 27,87), 
 Tiirosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,01, long 28,82), 
 Tiirosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,07, long 28,91), 
 Tiirosaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,87, long 29,08), 
 Tiirosaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 
 Tiirosaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,95, long 28,77), 

Robotskapade Finlandförgreningar